Дми́трий Су́хов: Сухов, Дмитрий Никифорович (?—1893) — городской голова Барнаула (1882—1885).
 Сухов, Дмитрий Петрович (1867—1958) — русский и советский архитектор-реставратор, исследователь русского зодчества.